Gagini o Gaggini, famiglia di artisti.
 Giovan Francesco Gaggini,  attivo a Genova e nel cuneese.
 Domenico Gagini (1420-25 ca. 1492) che apprese l'arte a Firenze nella bottega di Filippo Brunelleschi. Nel 1459 si trasferì a Palermo e lavorò al restauro dei mosaici della Cappella Palatina; a Palermo altre sue opere si trovano nella chiesa di San Francesco e nella Cattedrale. 
 Antonello Gagini (1478-1536), figlio di Domenico, visse a Messina, ma conservò l'attivissima bottega palermitana; le sue opere si trovano sparse in molte chiese siciliane e calabresi ed a Palermo ha lasciato alcuni dei suoi più importanti capolavori. 
 Fazio Gagini, scultore, figlio di Antonello
Giacomo Gagini, scultore, figlio di Antonello
Vincenzo Gagini, scultore, figlio di Antonello